Rick kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles M. Rick
 Johann Rick
 Johann João Evangelista Rick

Robotskapade auktorsförkortningar